– japońska jednostka długości lub powierzchni.

Jednostka długości 
Jako jednostka długości 1 chō wynosi około 109,09 m. Ponadto:
 1 chō = 60 ken
 36 chō = 1 ri

Jednostka powierzchni 
Jako jednostka powierzchni 1 chō wynosi 9917 m2. Ponadto:
 1 chō = 10 tan

Japońskie jednostki długości
Dawne jednostki długości
Jednostki miar powierzchni

de:Japanische Längenmaße